Australian Open 2013 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 14–27 stycznia, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 101. edycja rozgrywek oraz 26. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wyniosła 30 000 000 dolarów australijskich.

W grze pojedynczej mężczyzn obrońca tytułu, Novak Đoković, pokonał 6:7(2), 7:6(3), 6:3, 6:2 Andy’ego Murraya. W grze pojedynczej kobiet Wiktoryja Azaranka pokonała Li Na 4:6, 6:4, 6:3, co było jej drugim z rzędu zwycięstwem na kortach Australian Open. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Sara Errani i Roberta Vinci, które w finale pokonały Ashleigh Barty i Casey Dellacqua 6:2, 3:6, 6:2. W deblu mężczyzn bracia Bob i Mike Bryanowie pokonali Robina Haase i Igora Sijslinga 6:3, 6:4. W grze mieszanej Jarmila Gajdošová oraz Matthew Ebden pokonali w meczu o mistrzostwo Lucie Hradecką i Františka Čermáka 6:3, 7:5.

Nick Kyrgios zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Thanasim Kokkinakisem 7:6(4), 6:3. W rozrywkach dziewcząt Ana Konjuh pokonała Kateřinę Siniakovą 6:3, 6:4. Jay Andrijic i Bradley Mousley wygrali 6:3, 7:6(3) z Maximilianem Martererem i Lucasem Miedlerem w grze podwójnej chłopców. Ana Konjuh wraz z Carol Zhao zwyciężyły w finale debla dziewcząt 5:7, 6:4, 10-7 z Ołeksandrą Koraszwili i Barborą Krejčíkovą.

Shingo Kunieda, poprzez pokonanie Stéphane'a Houdeta 6:2, 6:0, został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Aniek van Koot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Sabine Ellerbrock 6:1, 1:6, 7:5. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został David Wagner, który pokonał Andrew LapThorne’a wynikiem 2:6, 6:1, 6:4. W deblu na wózkach mistrzami zostali Michaël Jeremiasz oraz Shingo Kunieda, którzy w ostatnim meczu pokonali Stefana Olssona i Adama Kellermana 6:0, 6:1. W grze podwójnej kobiet na wózkach mistrzyniami zostały Jiske Griffioen i Aniek van Koot, dzięki wygranej nad Lucy Shuker i Marjolein Buis 6:4, 6:3. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli David Wagner wraz z Nicholasem Taylorem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Andrew LapThorne’a i Andersa Harda wynikiem 6:2, 6:3.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Mardy Fish
  Wiera Zwonariowa
  Rafael Nadal
  John Isner

Dzikie karty 
Australijska federacja tenisowa w porozumieniu z federacją amerykańską  przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2012 roku oraz mistrzów z roku 2013.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy 

Australian Open 2013